«Farron» puede referirse a:
Apellido
 Claude Farron (1935-), botánico e ingeniero agrónomo suizo. 
 Julia Farron (1922-), bailarina de ballet británica.
 Tim Farron (1970-), político británico.